A1-es főút (Nagy-Britannia)

Autópályák
 A1-es autópálya (Albánia)
 A1-es autópálya (Ausztria)
 A1-es autópálya (Bosznia-Hercegovina)
 A1-es autópálya (Bulgária)
 A1-es autópálya (Horvátország)
 A1-es autópálya (Lengyelország)
 A1-es autópálya (Litvánia)
 A1-es autópálya (Németország)
 A1-es autópálya (Olaszország)
 A1-es autópálya (Románia)
 A1-es autópálya (Szlovénia)